Псы Господни — неофициальное название ордена доминиканцев, перевод с латинского «Domini canes».

Романы:
 «Псы Господни» — исторический роман Рафаэля Сабатини.
 «Псы господни» — неоконченный роман Валентина Пикуля.